Christodoulou peut faire référence à :

 Dimítris Christodoúlou (1924-1991), écrivain grec, poète, chansonnier, et auteur de pièces de théâtre.
 Demetrios Christodoulou (né en 1951), mathématicien et physicien grec.
 Chrístos Christodoúlou (né en 1961), joueur grec de basket-ball.
 Fánis Christodoúlou (né en 1965), joueur grec de basket-ball.
 Mários Christodoúlou (né en 1974), footballeur international chypriote.
 Theódoros Christodoúlou (né en 1977), skieur alpin chypriote
 Evangelía Christodoúlou (née en 1983), gymnaste rythmique grecque. 
 Mónika Christodoúlou (née en 1985), chanteuse grecque.
 Riki Christodoulou (né en 1988), pilote automobile britannique. 
 Adam Christodoulou (né en 1989), pilote automobile britannique.